Le terme théâtre national peut désigner diverses salles de spectacle ou diverses institutions publiques. En France, c’est aussi un statut juridique.

Théâtre national
 Plusieurs salles de spectacles nationales (à caractère unique) portent ce nom en Europe :
 en Allemagne : le Théâtre national à Munich, et le Théâtre national allemand à Weimar ;
 en Belgique : le Théâtre national de la Communauté française à Bruxelles ;
 en Bosnie-Herzégovine : le Théâtre national à Sarajevo ;
 en Grèce : le Théâtre national à Athènes ;
 en Hongrie : le Théâtre national à Budapest ;
 en Pologne : le Théâtre national à Varsovie ;
 en République tchèque : le Théâtre national à Prague ;
 en Serbie : le Théâtre national à Belgrade.

 Certaines salles de spectacle portent également ce nom sans pour autant jouer un rôle officiel central dans le pays, tel le Théâtre national à Montréal (rebaptisé « Le National » depuis 2006).

 En Tunisie, il existe une institution ayant le statut d’entreprise publique, appelée « Théâtre national tunisien ».

 Au Maroc, le théâtre Mohammed-V, créé en 1962, est devenu le théâtre national Mohammed-V en 1973.

 Au Japon, six théâtres administrés indirectement par le gouvernement portent ce nom : Théâtre national du Japon (Tokyo), Nouveau théâtre national de Tokyo (Tokyo), Théâtre national du nō (Tokyo), Théâtre national de bunraku (Osaka) et Théâtre national d'Okinawa (Urasoe).

 À Cuba : le Théâtre national est l'un des principaux monuments situé Plaza de la Revolución, à La Havane ;
Au Ghana : le Théâtre national du Ghana.
 En Somalie : le Théâtre national de Somalie.

Cas particulier de la France 
 Le statut juridique de « théâtre national » est réservé en France à cinq grands théâtres publics (dont quatre se trouvent à Paris et un à Strasbourg) :
 la Comédie-Française
 le Théâtre national de l'Odéon
 le Théâtre national de la Colline
 le Théâtre national de Chaillot
 le Théâtre national de Strasbourg.

 D’autres salles de spectacles ayant simplement statut de centre dramatique national utilisent pourtant également la dénomination « Théâtre national ». Parmi les 38 centres dramatiques nationaux, voici ceux qui se nomment « Théâtre national ».
 Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
 Théâtre national de Nice
 Théâtre national de Marseille
 Théâtre national de Bretagne à Rennes
 Théâtre national populaire à Villeurbanne
 Théâtre national de Toulouse.

 le nom de Théâtre-National désigne plusieurs établissements parisiens aujourd'hui disparus :
 l'Opéra de la rue de Richelieu de 1794 à 1820 ;
 le théâtre du Vaudeville de 1830 à 1838 ;
 le Cirque-Olympique de 1848 à 1853.

Notes et références